Ganjīneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Konjīneh, ort, Hamadan, 
 Ganjīneh (ort i Iran), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar